Орландо () е град в щата Флорида, САЩ, окръжен център на окръг Ориндж.

Населението на Орландо е 280 257 жители (по приблизителна оценка от 2017 г.), което го нарежда на 5-о място в щата и го прави най-големия град във вътрешността на щата. Общата площ на града е 261,5 км² (100,9 мили²).

В непосредствена близост до Орландо се намира увеселителният парк „Дисни Уърлд“, построен от Уолт Дисни, както и водният парк SeaWorld Orlando (от веригата SeaWorld), както и огромният развлекателен комплекс Юниверсъл студио Флорида.

В Орландо се намира и централата на известната кеч федерация TNA Wrestling.

Източници